Sitka je slovo s více významy:

 Sitka (město) – někdejší hlavní město Aljašky na Baranovově ostrově, které založil Alexandr Baranov, též název širších správních celků kolem tohoto města
 Sitka (ostrov) – tlingitsky Sheet’-ká X'áat'l, starší název pro Baranovův ostrov na Aljašce (anglicky Baranof Island, rusky Ostrov Baranova)
 Sitka (potok) – potok v Olomouckém kraji v okresech Šumperk a Olomouc, levý přítok Oskavy
 Smrk sitka (Picea sitchensis) – aljašský druh smrku

Rozcestníky - místopisné jméno